

Aardrijkskunde 
Castro (Bergamo), een gemeente in de Italiaanse provincie Bergamo
Castro (Chili), een gemeente in de Chileense provincie Chiloé
Castro (Latium), een oude stad in Lazio (Latium), Italië
Castro (Lecce), een gemeente in de Italiaanse provincie Lecce
Castro (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse staat Paraná
Castro (San Francisco), een buurt in San Francisco in de Amerikaanse staat Californië
Castro County, county in de Amerikaanse staat Texas

Eigennaam 
Castro (achternaam)

Personen 
Castro (musicus), artiestennaam van de Ghanese musicus Theophilus Tagoe
Amílcar de Castro, Braziliaans beeldhouwer en graficus
Bram Castro, Belgisch voetballer
Carlos Eduardo Castro, Costa Ricaans voetballer
Carlos Alberto Castro, Colombiaans voetballer 
Carlos Ernesto Castro, Ecuadoraans voetballer 
Dionísio Castro, Portugees langeafstandsloper
Domingos Castro, Portugees langeafstandsloper
Fidel Castro, Cubaans president en revolutionair
Gastón Castro, Chileens voetbalscheidsrechter 
Gonzalo Castro, Duits voetballer
Inês de Castro, minnares van koning Peter I van Portugal
Lucas Castro, Argentijns voetballer
Manuel de Castro jr., Filipijns politicus, huidige vicepresident van de Filipijnen
Manuel Castro Ruiz, aartsbisschop van Yucatán en Mexicaans theoloog
Raúl Castro, Cubaans politicus en president
Raúl Castro Peñaloza, Boliviaans voetballer
Rosalía de Castro, Spaans schrijfster en dichteres
William Castro, Uruguayaans voetballer
Zé Castro, Portugees voetballer

Geschiedenis 
Castro (nederzetting), een type prehistorische nederzetting in het noordwesten van Spanje
Castrocultuur, ijzertijdcultuur vernoemd naar deze nederzettingen
Oorlogen van Castro, twee oorlogen in de 17e eeuw rond de Italiaanse stad Castro in Lazio

Sport 
Castro FC, Spaanse voetbalclub